Gildemeester ist

der Familienname von:
 Adriaan Gildemeester (1828–1901), Niederländischer Politiker, von 1883 bis 1891 Mitglied der Zweiten Kammer der Staten-Generaal
 Anna Gildemeester (1867–1945), niederländische Malerin
 Paulus Adriaan Gildemeester (1858–1930), niederländischer Maler und Zeichner

so wie Tarnname der
 Aktion Gildemeester